Mullitzbach ist der Name folgender Gewässer:

 Mullitzbach (Virgental), ein rechter Nebenfluss der Isel in der Gemeinde Virgen, Osttirol
 Mullitzbach (Iseltal), ein linker Nebenfluss der Isel in der Gemeinde Ainet, Osttirol